Gotman ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Leonidowitsch Gotman (* 1947), russischer Architekt
 Andrei Danilowitsch Gotman (1790–1865), russischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Jean Gotman, Professor am Montreal Neurological Institute an der McGill University.

Siehe auch:
 Goatman
 Godman
 Goodman
 Gothman
 Gotsmann
 Gottman
 Gottmann